Этот список из самых высоких зданий и сооружений в Южной Америке. В Южной Америке традиционно относительно скромный спрос на небоскребы. Большая часть высоток континента находится в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае и Венесуэле, самые высокие здания расположены в Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Сантьяго, Каракасе, Монтевидео, Рио-де-Жанейро и Боготе, все из которых являются крупнейшими финансовыми центрами этих стран.

Большинство самых высоких зданий континента являются жилыми. Офисные здания исторически не строились выше, чем жилые дома, но эта ситуация может измениться в ближайшее десятилетие, так как Южная Америка переживает значительный экономический рост.

История 
Первые небоскрёбы, не менее 100 метров (330 футов) высотой в Южной Америке были построены в 1920-е годы и включали в себя здание Мартинелли в Сан-Паулу, Palacio Barolo в Буэнос-Айресе, и Palacio Salvo в Монтевидео.

Списки высоких зданий ведутся неправительственной американской организацией — Советом по высотным зданиям и городской среде обитания.

Многие из самых высоких зданий Южной Америке расположены в центре деловых районов, которые возникли в начале XIX века.

Строящиеся здания

Примечания

Ссылки 

 Emporis Corporation
 SkyscraperCity
 Skyscraper Center